Sakische Schrift steht für:

die nicht entzifferte Issyk-Baktrien-Schrift (Zuordnung durch diese Benennung umstritten),
eine spezielle Kursivschrift zur Schreibung des Khotansakischen